Посёлок пансиона́та «О́льгинка» — населённый пункт в Туаспинском районе Краснодарского края России.

Входит в состав Новомихайловского городского поселения.

География 
Расположен в 5 км от села Ольгинка и в 19 км от посёлка Новомихайловский.

Территориально состоит из кварталов — 6 дача, Иглица, Сосновый и переулков — Горный, Ласковый.

История 
Посёлок пансионата «Ольгинка» (или посёлок Ольгинка) учтён в списках населённых пунктов Новомихайловского сельского Совета решением Краснодарского крайисполкома от 15 ноября 1977 года.

По ревизии от 1 января 1987 года в посёлке проживал 801 человек.

Население

Примечания  

Населённые пункты Туапсинского района